Элла Нова (, настоящее имя Карисса Николь Брайсон, , ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Элла Нова родилась и выросла в Остине, столице Техаса, где, с её слов, получила домашнее образование. В 19 лет начала работать в эротическом видеочате. Этот этап продолжался несколько месяцев; девушка блокировала возможные визиты из своего штата, опасаясь, что её узнает кто-то из семьи или друзей.

Вскоре Элла начала снимать собственные сцены и монетизировать их на различных сайтах. Именно так она начала общаться с другими девушками, чтобы обмениваться контентом или создавать новый совместно, искала спонсорство через модельное агентство и дебютировала в порноиндустрии в 2013 году, в возрасте 22 лет.

Снималась для таких студий, как Wicked, Jules Jordan Video, 3rd Degree, Evil Angel, Brazzers, Elegant Angel, New Sensations, Zero Tolerance, Tushy, Kink.com, Blacked, Penthouse, Girlfriends Films и других.

В июне 2016 года, через несколько дней после окончания праймериз Республиканской партии США, снялась в фильме Make America Gape Again, пародии Kink.com режиссёра Мэтресса Мэдлина, в которой актёры Ксандер Корвус, Микки Мод, Томми Пистол, Марк Вуд и Билл Бэйли в костюмах и масках Дональда Трампа устраивают гэнг-бэнг с Эллой Новой, одетой в американский флаг.

В 2018 году была номинирована на AVN Awards как лучшая актриса за фильм Snapshot.

На июнь 2019 года снялась более чем в 190 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Asshole Therapy,
 Bound For Sex 2,
 Down The Hatch 28,
 From Beyond,
 I Love Hairy Teens,
 Lesbian Impulse,
 Never Forgotten,
 Rectal Workout 2,
 Supernatural,
 White Booty 2,
 Yhivi Does It..

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами